Спас-Ямщики — название населённых пунктов:

Россия 
 Спас-Ямщики — село в Междуреченском районе Вологодской области.
 Спас-Ямщики — деревня в Красносельском районе Костромской области.